Giuseppe Dalla Torre – giornalista italiano
Giuseppe Dalla Torre – giurista italiano